Мюлер може да се отнася за:
 Йоханес Петер Мюлер (1801 г. – 1858 г.), германски физиолог
 Карл фон Мюлер (1873 г. – 1923 г.), германски офицер
 Хайнрих Мюлер (1900 г. – 1945 г.), германски офицер
 Карл Мюлер (р. 1927 г.), швейцарски физик
 Армин Мюлер-Щал (р. 1930 г.), германски актьор
 Герд Мюлер (1945 г. – 2021 г.), германски футболист
 Томас Мюлер (р. 1989 г.), германски футболист